Résultats détaillés de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Brésilien Gustavo Kuerten et par la Croate Iva Majoli.

Faits marquants 
Chez les femmes, 
Iva Majoli l'emporte contre la favorite et nouvelle numéro un mondiale de seize ans, la Suissesse Martina Hingis, privant cette dernière, à un match près, d'un Grand Chelem.
Chez les hommes,
Gustavo Kuerten est la révélation du tournoi masculin. Après avoir éliminé le vainqueur de 1995 Thomas Muster au  et le tenant du titre Ievgueni Kafelnikov en quarts, il s'impose en finale contre l'ancien double vainqueur Sergi Bruguera (1993 et 1994).
Filip Dewulf atteint les demi finales, le plus haut niveau jamais atteint par un joueur belge à Roland Garros.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la  consécutive.
 Le Prix Orange est décerné à la Suissesse Martina Hingis.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Anne-Gaëlle Sidot.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
France
France
Tennis en France en 1997
Tennis en mai 1997
Tennis en juin 1997